Дон Оливье́ри (; 8 февраля 1981, Сент-Питерсберг, Флорида, США) — американская актриса и фотомодель.

Карьера 
Дон дебютировала в кино в 2006 году, сыграв роль брюнетки Шери в телесериале «Лас-Вегас». Всего Оливьери сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах. Она также известна по ролями в таких фильмах и телесериалах как: «Гидра: Затерянный остров» (роль Гвен Расселл, 2009), «Дневники вампира» (роль Энди Стар, 2011), «Обитель лжи» (роль Моники Тэлбот, 2012—2014), «Зажги меня» (роль Энни, 2013) и «Афера по-американски» (роль девушки Cosmo, 2013).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актёры озвучивания США